Esistono più comuni francesi con questo nome

Pradines – Corrèze
Pradines – Loira
Pradines – Lot